Serralunga ima više značenja:
 Serralunga, Asti
 Serralunga, Biella